

Geografia
 Fuji – la montagna nonché vulcano più alta del Giappone
Fuji (富士市 Fuji-shi) – città giapponese nella prefettura di Shizuoka
Fuji (富士町 Fuji-chō) – cittadina giapponese nel distretto di Saga
 Fuji (富士川 Fuji-kawa o Fuji-gawa) – fiume giapponese delle prefetture di Yamanashi e Shizuoka
 Fujinomiya (富士宮市; -shi) – città giapponese nella prefettura di Shizuoka.
 Fujiyoshida (富士吉田市; -shi) – città giapponese nella prefettura di Yamanashi

Aziende
Fujifilm Holdings Corporation – azienda giapponese attiva nel settore fotografico
 Fuji Electric – azienda giapponese attiva nel settore degli impianti elettrici
 Fuji Heavy Industries – azienda giapponese attiva nel settore meccanico
 Fuji TV – emittente televisiva giapponese
 Fuji Xerox – joint venture giapponese tra Fujifilm e Xerox
 Fuji Bicycles – azienda giapponese attiva nel settore ciclistico
 Fuji Advanced Sports – azienda statunitense attiva nel settore ciclistico
 Fuji Ginkō – azienda bancaria giapponese
 Fujitsu – azienda giapponese attiva nel settore informatico

Astronomia
 1584 Fuji – asteroide della fascia principale

Musica
 Mount Fuji Jazz Festival – festival jazz che si svolge annualmente nella prefettura di Yamanashi, in Giappone
 Fuji Rock Festival – festival rock che si tiene annualmente a Naeba, in Giappone
 Musica fuji – genere musicale nigeriano

Altro 
 Fuji – una varietà di mela
 Fuji Speedway – circuito situato alla base del Monte Fuji, in Giappone
 Fuji – film del 1975 di Robert Breer
 Fuji – personaggio a fumetti del gruppo Stormwatch, pubblicato dalla DC Comics
 Fuji – corazzata giapponese
 Classe Fuji – classe di corazzate giapponesi del 1896